Brookville (Indiana)
 Brookville (Kansas)
 Brookville (Nova York)
 Brookville (Ohio)
 Brookville (Pennsilvània)
 Old Brookville, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Upper Brookville, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Brockville (Ontàrio), ciutat canadenca a l'est d'Ontàrio